A német nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a Sachsenringen rendezték július 12-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Xavier Siméon végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Német
motogp